Izamal (plaats), plaats in Mexico
 Izamal (gemeente), gemeente in Mexico